Szturm Jekaterynodaru (kwiecień 1918)
 Szturm Jekaterynodaru (sierpień 1918)